Miejscowości w USA
 Matthews – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Jefferson
 Matthews – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Matthews – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Matthews – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mecklenburg
 Gminy w USA
 Matthews (ang. Matthews Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Matthews (ang. Matthews Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Osoby o nazwisku Matthews
 Adam Matthews (ur. 1992) – walijski piłkarz 
 Darren Matthews (William Regal) (ur. 1968) – angielski wrestler
 Dave Matthews (ur. 1967) – muzyk amerykański pochodzenia południowoafrykańskiego, wokalista
 Drummond Matthews (1921–1997) – brytyjski geofizyk
 Henry Matthews (1826–1913) – brytyjski polityk
 Jimmy Matthews (1884–1943) – australijski krykiecista
 Ken Matthews (1934–2019) – brytyjski lekkoatleta chodziarz
 Margaret Matthews (ur. 1935) – amerykańska lekkoatletka
 McKayla Matthews (ur. 1979) – amerykańska aktorka pornograficzna
 Michael Matthews (ur. 1990) – australijski kolarz torowy i szosowy
 Paige Matthews – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki
 Peter Matthews (ur. 1989) – jamajski lekkoatleta
 Ron Matthews – perkusista heavymetalowego zespołu Iron Maiden
 Stanley Matthews (1915–2000) – angielski piłkarz 
 Tom Matthews (ur. 1980) – amerykański snowboardzista
 Vincent Matthews (ur. 1947) – amerykański lekkoatleta
 William Matthews 1755–ok. 1808) – amerykański polityk